Erik Abrahamsson je ime več osebnosti:

 Erik Abrahamsson (atlet)
 Erik Abrahamsson (grafik)
 Erik Abrahamsson (hokejist)
 Erik Abrahamsson (politik)